Lynette steht für:
 Lynette, Figur aus der Artussage, siehe Lunete
 Lynette (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Y-tog, ein Eisenbahn-Triebwagen in Dänemark

Siehe auch:
 Lünette